Ту Риверс има више значења:
 Ту Риверс (Аљаска)
 Ту Риверс (Висконсин)